The Show – singel muzyczny Lenki
 The Show – singel muzyczny grupy Girls Aloud
 Thw Show – singel muzyczny grupy Reddi
 The Show – gra firmy Sixteen Tons Entertainment
 The Show – południowokoreański program muzyczny stacji SBS MTV
 Zobacz też